Ску́рас () — греческая фамилия.

 Скурас, Джордж (1896—1964) — греко-американский бизнесмен, киномагнат и филантроп, организатор и пионер американского кинематографа.
Скурас, Платон (1930—2004) — американский независимый кинопродюсер.
 Скурас, Спирос (1893—1971) — греко-американский бизнесмен, киномагнат и филантроп, организатор и пионер американского кинематографа.
 Скурас, Чарльз (1889—1954) — греко-американский бизнесмен, киномагнат и филантроп, организатор и пионер американского кинематографа.

См. также 
 Скура